Le Berghof désigne : 

 la résidence d'Adolf Hitler dans l'Obersalzberg, voir Berghof ;
 un ancien édifice du Moyen Âge à Vienne, voir Berghof (Vienne) ;
 le nom du sanatorium dans le roman La Montagne magique de Thomas Mann.

Toponymes 

 une localité dans la commune de Kirchhundem, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 une localité de la commune de Marienheide, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, voir Berghof (Marienheide) ;
 la commune cadastrale de Neustadtl an der Donau, Basse-Autriche ;
 un quartier de Schmallenberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, voir Berghof (Schmallenberg) ;
 un quartier de Vöhringen, Bavière, voir Berghof (Vöhringen) ;
 un quartier de Wipperfürth, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, voir Berghof (Wipperfürth) ;
 un quartier de Rüdersdorf bei Berlin, Brandebourg ;
 un centre de la colonie allemande de Bariloche en Amérique du Sud, voir Refugio Berghof.

Patronyme 
Herbert Berghof (1909-1990), acteur et metteur en scène américain d'origine autrichienne.